

Toponyme 

 Battle Creek (Iowa)
 Battle Creek (Michigan)
 Battle Creek (Nebraska)

Télévision 

 Battle Creek, série télévisée américaine créée par David Shore et Vince Gilligan et diffusée à partir du  sur le réseau CBS.

Homonymie de localités aux États-Unis